Сухолом — название нескольких населённых пунктов:
 Сухолом — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Сухолом — деревня в Кашинском районе Тверской области.